USA
Rockport, település Indiana államban
Rockport, település Maine államban
Rockport, település Massachusetts államban
Rockport, település Texas államban
Rockport, település Washington államban